Швейцарская Суперлига 2003/04 годов () — 107-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2003 году
Спорт в Швейцарии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004